Населені пункти в Чехії:

 Богуньовиці (Оломоуц)
 Богуньовиці (Світави)